AR, Ar, ar eller .ar kan syfta på:

AR 
 Argentina – landskod enligt ISO 3166-1
 Armalite – en amerikansk vapentillverkare, koden används på dess produkter
 Appenzell Ausserrhoden – en halvkanton i nordöstra Schweiz
 Arkansas – en amerikansk delstat 
 Arezzo (provins) - provins i den italienska regionen Toscana
 Aerolíneas Argentinas – IATA-kod för flygbolaget
 Förstärkt verklighet – förkortning enligt det engelskspråkiga "Augmented Reality"

Ar 
 Argon – det kemiska tecknet för grundämnet
 Ar (Gotland) – en ort i Fleringe socken på Gotlands västra kust

ar 
 -ar – ett suffix, se Lista över suffix
 ar (ytmått) – ett ytmått
 arabiska – språkkod enligt ISO 639-1
 ar (Unix) – ett arkiveringsverktyg för Unix

.ar 
 .ar – nationell toppdomän för Argentina